У́лица Шункова — улица в Кузнецком районе Новокузнецка. Ранее была известна как Мариинская (появилась в XIX веке).

История 
До 1968 года улица называлась Мариинской. В 03 декабря 1968 г. решением Новокузнецкого горисполкома (N2 502) переименована в честь Виктора Ивановича Шункова — советского историка, член-корреспондента АН СССР, уроженца Кузнецка Томской губернии (ныне Новокузнецк Кемеровской области).

Сдача домов в эксплуатацию:

 1969 — № 24, 16, 14, 12
 1970 — № 2, 10, 20, 18
 1971 — № 4
 1972 — № 22
 1974 — № 13, 15, 21, 23
 1975 — № 11
 1977 — № 3, 7, 9, 17
 1979 — № 1
 1989 — № 19

С 2009 года введено одностороннее движение: от школы до начала улицы.

Транспорт 
Транспорта нет — автобус не ходит из-за несоответствия условий для регулярного автобусного сообщения; с 2009 года введено одностороннее движение от школы до начала улицы.

До основных остановок Кузнецка: Советской площади и Сквера — расстояние составляет около 1 км; а также, с учётом того, что улица находится на возвышении, пешеходам приходится идти в гору.

В пятистах метрах находится станция Топольники.

Описание 
Нумерация домов ведётся от ул. Водопадной до школы № 50. Нижняя часть улицы разорвана: проложена от ул. Луначарского до ул. Конева, далее ответвление вдоль дома № 18 и поворот к территории детского сада. Дорога, не связанная с первым участком продолжается далее ниже школы № 50 до дороги, идущей вдоль парка НКАЗ.

Улица имеет две части — верхнюю (нечётную) и нижнюю (чётную):
 дома № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (подстанция) — поверху;
 дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 6, 6б, 16а, 15а, 18а, 22а (детсад), 6а (гимназия № 10), 26 (школа № 50) — понизу.
Преобладающая архитектура — панельные пятиэтажные дома. Таковыми являются все жилые дома, кроме 12-этажки по адресу: Шункова, № 1. 
Школы (10, 50) в виде буквы Н, панельные, облицованные мелкой белой плиткой. 
Детсады — обычные двухэтажки.

Магазины 
 Учколлектор (канцтовары) — дом 13
 Продукты — дом 15
 Продукты — дом 10
 «градус» (продукты) — дом 24
 Продукты — дом 3

Дворы 
На ул. Шункова-нечётная дворов нет: улица проходит в 10 метрах от склона Крепостной горы, и располагается на её террасе. Ширина проезжей части варьируется от 2 до 4 метров. Выходя из подъезда, пешеход оказывается на дороге.

Ранее около середины каждого дома были лежачие полицейские из асфальта, но в 2009 г. их убрали, сославшись на их несогласованность с ГАИ. В результате, автомобилисты паркуются на газоне перед домом и горой, что создаёт трудности прохода по улице.

Школы 

 Гимназия N 10
 Школа № 50

 — Шункова, 6
 — Шункова, 26

Детсады 

 № 149
 № 139 «Теремок»
 № 181 «Лесная Сказка»
 № 146 «Аленький Цветочек»

 — Шункова, 6а
 — Шункова, 15а
 — Шункова, 18а
 — Шункова, 22а

Иные учреждения 
 Н.к. «Стикс» — дом 7
 Детско-юношеский клуб «Олимпия» — дом 15
 Спортклуб — дом 13
 Ателье — дом 10
 Мастерская швейных машин — дом 3
 Психологический центр «ДАР» — дом 16а
 Опорный пункт милиции — дом 16

В доме № 15 ранее находилась почта.

Проблемы 
Из-за движения автотранспорта, во время проезда мусоровозов или другой спецтехники, движение застопоривается. В утреннее и вечернее время, из-за пробки на ул. Ленина, автомобилисты для объезда пользуются верхней частью улицы Шункова.

Ссылки 
 Улица Шункова присутствует на kuzkom.ru
 Улицы Новокузнецка
 Администрация Кузнецкого района

Шункова